Ла́ндер (, , ) — німецьке, англійське, шведське та єврейське прізвище, поширене в багатьох країнах світу. Етимологічно походить від германського слова «land» — «країна», «край».

Персоналії 
 Антон Ландер (* 1991) — шведський хокеїст, центральний нападник
 Юрій Ландер (*1944) — український історик і статистик футболу

Див. також 
 Lander
Німецькі прізвища
Англійські прізвища
Шведські прізвища
Єврейські прізвища